Бельгия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, одну серебряную медаль. Сборная страны состояла из 94 спортсменов (77 мужчин, 17 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Бельгии  на сайте sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года